Koleśniki ist ein polnischer Ortsname:
 Koleśniki, Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Kolleschnicken, 1938 bis 1945 Jürgenau, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Koleśniki (Monki), Dorf im Powiat Moniecki, Woiwodschaft Podlachien